HOG est un sigle qui peut désigner :
 Harley Owners Group, un club rassemblant les propriétaires de motos Harley-Davidson ;
 Histogram of oriented gradients (en français, histogramme de gradient orienté), une caractéristique utilisée en vision par ordinateur pour la détection d'objets.